Crveni zmaj (roman), roman  Thomasa Harrisa, osnova za film
 Crveni zmaj (2002.), američki triler iz 2002. u režiji Bretta Ratnera s  Anthonyjem Hopkinsom u glavnoj ulozi